Мундуруку:
 Мундуруку́ — народ, проживающий в Амазонии, главным образом в бразильском штате Пара
 Мундуруку́ — язык народа мундуруку